Схюрс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схюрс, Деми (нидерл. Demi Schuurs; род. 1 августа 1993 года, Ситтард, Нидерланды) — нидерландская теннисистка.
 Схюрс, Перр (нидерл. Perr Schuurs; род. 26 ноября 1999 года, Неустадте, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник «Аякса».